Гудс, Гудз (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1980) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сидней Суонз» (2005, 2012), брат Бретта Гудса.
 Гудс, Барри (род. 1982) — южноафриканский регбист, обладатель Кубка Карри в составе клуба «Фри-Стейт Читас» (2005).
  (род. 1968) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (1993).
  (род. 1984) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Вестерн Буллдогз», брат Адама Гудса.
 Гудс, Крис — австралийский звукорежиссёр, лауреат премий Австралийской академии кино и телевидения за звук в документальном фильме и Австралийской кинематографической гильдии звукообработки за лучший звук (2015).
  (Норман Реджинальд Гудс; р. 1991) — новозеландский регбист, победитель турнира «Супер Регби» в составе клуба «Харрикейнз» (2016).
  — австралийский театральный режиссёр, лауреат Премии Хелпманна (2018).

См. также 
  (род. 1971) — израильский баскетболист и тренер, обладатель Кубка Израиля в качестве главного тренера тель-авивского клуба «Маккаби» (2015).
 Гутс — коммуна в регионе Окситания (Франция).